HWM est un sigle qui peut désigner :
 Hersham and Walton Motors, un constructeur britannique de voitures de courses en activité au début des années 1950 ;
 Hot Water Music, un groupe de punk rock originaire de Gainesville, en Floride.